Еле́на Ю́дина: Юдина, Елена Вячеславовна (род. 1988) — российская скелетонистка.
 Юдина, Елена Павловна (1926—1993) — художник-реставратор, музейный работник.